Свиниця, Свініца

Свініца — комуна у повіті Мехедінць.

Свіниця — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю.
 Свиниця — гора на основному хребті Високих Татр, розташована на польсько-словацькому кордоні.
 Свіниця — річка, права притока Бебрави.

Свиниця — село в Сисацько-Мославинській жупанії.